Carrascal, municipalità delle Filippine nella Provincia di Surigao del Sur
Carrascal de Barregas, comune della Spagna nella Provincia di Salamanca
Carrascal del Obispo, comune della Spagna nella Provincia di Salamanca
Carrascal del Río, comune della Spagna nella Provincia di Segovia